Вандемье́р (, от  — сбор винограда) — первый месяц (22/23 сентября — 21/22 октября) французского республиканского календаря, действовавшего с октября 1793 по 1 января 1806. Следует за  предыдущего года, следующий за ним месяц — брюмер. Вандемьер является первым месяцем осеннего квартала . Начало месяца совпадает с осенним равноденствием.

Как и все месяцы французского революционного календаря, вандемьер содержит тридцать дней и делится на три декады. Вместо традиционных в католицизме святых, каждому дню приписано название сельскохозяйственного растения. Исключением являются пятый () и десятый () дни каждой декады. Первому из них приписано название животного, а последнему — название сельскохозяйственного орудия. Вопреки первоначальному предложению Фабра д’Эглантина 24-й день вандемьера был назван не , а . Оба этих слова обозначают одно и то же растение — амариллис.

В истории французской революции вошло 13 вандемьера IV года (4 октября 1795), когда произошло восстание парижских роялистов против национального Конвента, подавленное Баррасом при помощи генерала Наполеона.

Названия дней месяца

Примечания 

Месяцы французского республиканского календаря